Mittelmeerregion steht für:

 Mittelmeerraum, die Großregion am Mittelmeer
 Mittelmeerregion (Türkei), Akdeniz Bölgesi, südtürkische Region